Drollenvanger is een spotnaam voor verschillende soorten historische broeken:
Bloomer (kleding)
Harembroek
Knickerbocker
Plusfour
Pofbroek
Zoeavenbroek